Spojení písmen O a L může mít různé významy:

OL 
 bývalá SPZ okresu Olomouc
 CZ-OL – kód ISO 3166-2 pro Olomoucký kraj
 Olympique Lyonnais – francouzský fotbalový klub
 ochranná lhůta (OL) – minimální časový interval mezi posledním ošetřením rostliny přípravkem a časem, kdy se zbytky přípravku vyskytují v relativně neškodné koncentraci; uvádí se ve dnech
 prefix českých mezinárodních volacích značek (spolu s OK)